Bergbau bezeichnet:

 die Erschließung, Gewinnung und Aufbereitung von Bodenschätzen, siehe Bergbau
 Bergbau in Deutschland
 Bergbau bei Hain-Gründau
 Bergbau und Hüttenwesen im Odenwald
 Oberharzer Bergbau
 Bergbau in der Oberpfalz
 Bergbau in der Pfalz
 Bergbau im Saarland
 Bergbau in Sachsen-Anhalt
 Bergbau im Sauerland
 Bergbau im Siegerland
 Bergbau in Österreich
 Bergbau in Kärnten
 Bergbau in Bad Häring
 Bergbau Seegraben
 Bergbau in anderen Staaten
 Bergbau in Ghana
 Bergbau in Namibia
 Bergbau in Meghalaya, Indien

 Bergbau (Gemeinde Hohentauern), Knappensiedlung in der Gemeinde Hohentauern, Steiermark
 Krupp Bergbau, Lokomotive

Siehe auch
 Bergbausiedlung
 IG Bergbau, Chemie, Energie
 Bergbau-Berufsgenossenschaft
 Bergau